«Чёрный Ворон» — российский телесериал.

В основу сценария сериала лёг популярный роман-трилогия Дмитрия Вересова — «Чёрный Ворон», «Гнездо Ворона», «Полёт Ворона».

Сюжет 
«Чёрный Ворон» — это эпическая история со сквозным сюжетом, охватывающая более полувека — от 1950-х годов до наших дней. Речь в ней идёт о судьбе двух женщин, носящих одно имя — Татьяна, и рождённых от одного отца. Татьяна Захаржевская и Татьяна Приблудова-Ларина незнакомы друг с другом и не подозревают о своём родстве, однако их встреча предопределена.

А началась эта история в тот день, когда в Ленинград в 1955-м вернулся Алексей Захаржевский. Он родился и вырос в Харбине в семье работника КВЖД, репатриировался после войны с отцом на родину, прошёл лагеря и был реабилитирован. Алексей приехал погостить к своему дяде — академику Захаржевскому. Академик встретил племянника вместе со своей молодой женой Адой. В семье академика живёт и мать Ады, Анна Давыдовна, потомственная ведьма. В первый же вечер женщины стали приглядываться к Алексею. Для передачи колдовского ремесла им нужна была девочка-наследница. Карты предсказали, что именно Алексей должен стать отцом будущей колдуньи…

В ролях 

 Татьяна Колганова — Татьяна Всеволодовна Захаржевская, дочь Ады и Алексея Захаржевского
 Анна Герм — Татьяна Приблудова-Ларина (Татьяна Чернова)
 Анна Самохина — Ада Захаржевская, молодая жена профессора Захаржевского
 Татьяна Ткач — Анна Давыдовна, мать Ады, потомственная ведьма
 Игорь Копылов — Иван Павлович Ларин (Ванечка)
 Алексей Федотов — Никита Всеволодович Захаржевский (Ник), сын Академика Захаржевского и Ады, брат Татьяны
 Александра Самохина — Анна Чернова (Нюта), дочь Павла Чернова и Татьяны Захаржевской
 Ярослав Иванов — Павел Дмитриевич Чернов (Поль Розен)
 Юлия Горшенина — Елена Дмитриевна Чернова-Воронова (Ёлка, Ёлочка, Лена)
 Борис Бирман-Вишневский — Леонид Ефимович Рафалович («Раф», Лёнька)
 Борис Соколов — Академик Захаржевский Всеволод Иванович
 Виктор Смирнов — Дмитрий Дормидонтович Чернов, отец Павла и Елены Черновых, первый секретарь горкома КПСС
 Ольга Самошина — Клава, домработница Захаржевских
 Евгений Дятлов — Алексей Эдуардович Захаржевский, племянник Академика Захаржевского
 Ольга Онищенко — Елизавета Приблудова-Дебоко (Лизка, Лизавета)
 Юлия Джербинова — Валентина Приблудова (Валька)
 Александр Романцов — Вадим Ахметович Шеров (Вадим Анатольевич Шаров)
 Олег Огий — Архимед Янович Амфибиади (Арик)
 Наталья Иохвидова — Нинка, подруга Тани Приблудовой
 Анна Королёва — Анжела, проститутка, впоследствии хозяйка салона красоты
 Денис Синявский — Володя Генералов, «Генерал», лидер шайки подростков, впоследствии подполковник госбезопасности
 Роман Жилкин — Юрий Огнев, актёр
 Евгений Александров — Николай Николаевич Переяславцев («дядя Кока»)
 Наталья Круглова — Варя
 Юрий Гальцев — Эдуард Борисович Пандалевский, лабух
 Андрей Ургант — Семён Маркович Луговой, поэт
 Анна Зайцева — уголовница Санька
 Лариса Малеванная — Марина Ларина
 Эра Зиганшина — Лидия Тарасовна Чернова, мать Павла Чернова
 Аркадий Волгин — Павел Ларин, отец Ивана Ларина
 Алексей Дедов — Джошуа-Владимир Дебоко, король африканского государства Маконго
 Иван Краско — Юозас Мацкявичюс, литовский друг Рафаловича
 Михаил Карпенко — лже-Ян Мацкявичюс
 Беата Маковская — Элла Аристарховна
 Константин Воробьёв — Герман Фомич Кошкин, криминальный авторитет
 Андрей Астраханцев — Виктор Петрович Воронов, муж Елены Черновой, впоследствии сотрудник администрации Президента РФ
 Константин Бутаев — кинорежиссёр Георгий Вазгенович Тер-Акопян
 Игорь Качанов — Ян Мацкявичюс в детстве, сын Юозаса и Нееле Мацкявичюсов
 Александр Майоров — Ян Мацкявичюс
 Зоя Буряк — Нееле, жена Юозаса Мацкявичюса
 Роланд Хуродзе — дядя Важа
 Эрик Кения — Анзор, племянник дяди Важи
 Вахтанг Беридзе — Арчил, брат Анзора и племянник дяди Важи
 Артур Харитоненко — «Крюгер», помощник Германа Кошкина
 Кирилл Семин — Константин Феофилактович, референт Ёлки
 Татьяна Полонская — Лиля, жена Леонида Рафаловича
 Георгий Штиль — Яков Изральевич Эрлих, дядя Лили
 Аля Никулина — директор картины
 Пётр Кожевников — врач зав. отделением наркологии (озвучил Станислав Концевич)
 Любовь Тищенко — стрелочница
 Борис Леонов — старик (озвучил Валерий Филонов)
 Галина Никулина — начальник ЖЭКа
 Виктор Ростовцев — дядя Родя, коллекционер

Съёмочная группа 
 Режиссёры: Борис Горлов, Игорь Москвитин, Андрей Кравчук
 Сценаристы: Дмитрий Вересов, Шульгина Альбина, Вадим Михайлов, Анатолий Бархатов, Екатерина Голанд, Борис Бирман, Игорь Копылов (в титрах Ким Косин)
 Операторы: Иван Багаев, Валерий Миронов, Владимир Васильев
 Композитор: Владимир Леви
 Художники: Валерий Юркевич, Василий Рева, Татьяна Ёжкина
 Продюсеры: Александр Капица, Ольга Манеева, Андрей Каморин
 Производство: Новый русский сериал / Пан Терра / Студия Дельфин

Ссылки 
 Сериал на сайте RUSKINO.RU

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2001 году
Телесериалы России, завершённые в 2006 году
Телесериалы Первого канала
Телесериалы телеканала НТВ
Телесериалы ТВ-6
Телесериалы кинокомпании «Дельфин»
Драматические телесериалы России
Мистические телесериалы России
Телесериалы на русском языке